Червлённая () — станица в Шелковском районе Чечни. Образует Червлёнское сельское поселение.

География 
Расположена на левом берегу реки Терек, в 33 километрах к северо-востоку от города Грозного (по дороге), на трассе  Ставрополь—Крайновка. От станицы начинается автодорога  Червлённая—Грозный, проходящая по Червлёнскому мосту через Терек (находится юго-западнее станицы). Имеется железнодорожная станция Червлённая Северо-Кавказской железной дороги. В нескольких километрах северо-восточнее, в районе села Ораз-Аул, расположен памятник природы — Арнаутская сосновая роща, обладающая статусом особо охраняемой природной территории республиканского значения.

История 

Червлённая некоторыми исследователями называется в числе первых поселений терских казаков. Основана она, по одним данным, в 1567 году, по другим — в 1711 году (после переселения казаков с междуречья Терека и Сунжи и Терско-Сулакского междуречья). Сторонники первой версии (возникновение во второй половине XVI века) выводят название станицы из названия местности Червлёный Яр в Рязанском княжестве, откуда якобы родом были поселенцы. Долгие годы значительную часть населения станицы составляли старообрядцы.

Участник Кавказской войны князь А. М. Дондуков-Корсаков писал о станице Червлённой в середине XIX века:

«Гребенские казаки составляют совершенно особый тип жителей станицы; лица как мужчин, так и женщин, носят отпечаток смешения части русского великороссийского типа с азиатским типом Кавказских горцев; мужчины чрезвычайно ловки, стройны, сметливы и храбры; женщины отличаются или, лучше сказать, отличались необыкновенной красотой и стройностью, которая ещё больше выдавалась особенным костюмом гребенских казачек: сверх длинной рубашки они носили азиатский архалук, стянутый на талии и груди серебряными коваными застёжками; головной убор состоял из шёлкового платка в виде повязки, а голова и лицо покрывались, на азиатский манер, кисейной чадрой, оставляя свободными глаза; обувь состояла из сафьянных сапог. Обычай носить богатые ожерелья из янтаря, кораллов и монет и серебряные кованные наборы архалука, при стройности их стана, придавали особенно привлекательный характер червлёнским казачкам.

Постоянно находясь на передовой нашей линии, подвергаясь почти ежедневно нападениям неприятеля, гребенцы отличались особенной смелостью и храбростью; сами казачки, иногда ходили в поле и на уборку винограда в садах, расположенных на берегу Терека, всегда носили с собой винтовки за плечами. Нередко были случаи, где, совместно с мужчинами, а иногда сами, они отражали покушения чеченцев в виноградных садах; часто случалось видеть раненых казачек с рукою на перевязке, продолжающих заниматься, ещё не вылечившихся от ран, своими обычными работами».

В 1837 году через Червлённую проезжал М. Ю. Лермонтов. По преданию, приведённый казаком Борискиным для ночлега в хату казака Ефремова, там он слышал песню, которую казачка пела над колыбелью ребёнка, и под её впечатлением Лермонтов написал здесь «Казачью колыбельную песню».

Писатель Александр Дюма-отец, путешествуя по Кавказу в 1858—1859 годах, побывал в станице Червлённой. Результатом поездки стал изданный в Париже путевой очерк «Кавказ» (1859). В книге Дюма рассказывает историю станицы и повествует о событиях, происходивших во время его пребывания здесь.

Станица входила в Кизлярский отдел Терской области.

Уроженцы станицы служили в Собственном Его Императорского Величества Конвое.  года, когда в Санкт-Петербурге было совершено покушение на Александра II, при экипаже царя находилось 6 нижних чинов лейб-гвардии Терского эскадрона во главе с ротмистром Парфентием Терентьевичем Кулебякиным. Все они получили ранения различной степени тяжести. Один из них, казак станицы Червлённой Александр Матвеевич Малеичев, скончался в госпитале. По распоряжению Александра III семье Малеичева, жене и четырём малолетним детям, установили ежегодную пенсию — 100 рублей. Назначили пенсии и другим казакам, пострадавшим в день покушения.

В 1990-е годы в станице Червлённой, как и в других населённых пунктах Шелковского района, имели место многочисленные преступления против русскоязычного населения; при этом массовый характер они приняли ещё до начала Первой чеченской войны. Отдельными общественными активистами предпринимались попытки вести список совершённых преступлений:

«Станица Червлённая:

Ерёмин Георгий Максимович, застрелен в своём доме.

Думанаев Владимир Владимирович, пропал вместе с автомашиной, найден в Тереке с огнестрельным ранением и переломами рук и ног.

Лукьянцев Анатолий Петрович, Пятов Александр Ефимович, оба закрыты в вагоне и сожжены.

Муратиди Георгий Стефанович, главный врач, убит ножом.

Маллаев Виктор Капитонович, председатель церковной общины, член правления стариков Терского казачьего войска, зверски расстрелян в своём доме.

Богдашкина Валентина, ограблена.

Палашкина Ксения, ограблена.

Гуслякова Анна Петровна, ветеран ВОВ, ограблена.

Куркин Александр, избит, ограблен.

Лоснеев Василий Романович, избит, ограблен.

Дикой Иван Семенович, ранен в шею, ограблен».

По некоторым свидетельствам, в Червлённой (как и в станицах Ищёрской Наурского района и Петропавловской Грозненского района) до начала первой военной кампании в Чечне существовал лагерь, в который сторонниками Д. М. Дудаева помещались жители Наурского и Шелковского районов, считавшиеся опасными для властей Чеченской Республики Ичкерия. В этих лагерях впоследствии были обнаружены массовые захоронения.

Относительно стабильным был период Первой чеченской войны, когда в Шелковском районе находились федеральные войска, препятствовавшие совершению преступлений в отношении русскоязычного населения. Однако во второй половине 1996 года, после подписания Хасавюртовских соглашений, федеральные силы были выведены с территории Чечни, в результате чего русское население Чечни фактически осталось без защиты.
 
С осени 1997 года до апреля 1999 года в станице действовала банда Рамзеса Гайчаева (Гойчаева), в составе пяти человек, совершавшая убийства, разбойные нападения и изнасилования. Жертвами преступлений становились только русские. Всего на счету банды 10 убитых, в том числе старики, женщины и один 10-летний ребёнок. В конце 1999 года, после начала Второй чеченской войны, Рамзес Гайчаев и один из членов его банды, Рустам Халидов, были арестованы в селе Толстой-Юрт. На начавшемся в марте 2001 года процессе против Гайчаева и Халидова впервые в судебной практике РФ было выдвинуто обвинение в геноциде (в отношении русского населения Чечни; статья 357 УК РФ). Однако в итоге суд не признал в действиях Гайчаева этого вида преступления, так как совершённые им и его сообщниками преступления носили локальный характер. Тем не менее, в апреле 2001 года Ставропольским краевым судом Гайчаев был приговорён к смертной казни, заменённой пожизненным заключением, а Халидов — к 7 годам тюрьмы. Впоследствии появились сообщения о поимке других членов банды Гайчаева.

С июня 2000 года в станице на постоянной основе дислоцируется батальон 46-й отдельной бригады оперативного назначения внутренних войск МВД РФ. Летом 2010 года на территории воинской части начато строительство православной часовни в честь Георгия Победоносца. Первая служба прошла в марте 2011 года.

В феврале 2011 года в станице прошла церемония освящения места под строительство православной часовни для жителей Червлённой. В июне 2013 года епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам освятил новую часовню. Храм посвящён Святой Троице и находится рядом с православным кладбищем.

Население 

 Национальный состав
Национальный состав населения станицы по данным Всероссийской переписи населения 2002 года:

Национальный состав населения станицы по данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Ввиду того, что в Червлённой проживает достаточно значительная русская община, в станице создан Казачий национальный культурный центр.

Инфраструктура 
Из числа объектов социальной инфраструктуры в Червлённой имеются: участковая больница и аптека, две средних школы, детский сад, Дом культуры, детская библиотека, Дом быта и хлебный магазин, почтовое отделение и отделение районного узла электросвязи, электроподстанция. В станице есть мечеть, учтено 2 памятника.

В плане экономического потенциала в Червлённой находятся: винзавод, агрокомбинат, автотранспортное предприятие, государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие. В окрестностях станицы находятся 4 термальных скважины (3 — в удовлетворительном состоянии, 1 — в неудовлетворительном).

Известные уроженцы 
 Родившиеся в Червлённой

Примечания

Литература

Ссылки 
 Лезгинка казаков станицы Червлённой

Населённые пункты Шелковского района
Станицы Терского казачьего войска